Генна́дий Пономарёв:
 Пономарёв, Геннадий Александрович (1941—1994) — советский и российский учёный-физик.
 Пономарёв, Геннадий Семёнович (1946—2020) — советский и российский юрист, генерал-лейтенант.